Zámečnická může být:
 ulice
 Zámečnická (Beroun)
 Zámečnická (Brno)
 Zámečnická (Drnholec)
 Zámečnická (Havířov)
 Zámečnická (Hodonín)
 Zámečnická (Kynšperk nad Ohří)
 Zámečnická (Liberec)
 Zámečnická (Mohelnice)
 Zámečnická (Nymburk)
 Zámečnická (Olomouc)
 Zámečnická (Plzeň)
 Zámečnická (Praha)
 Zámečnická (Příbor)
 Zámečnická (Rosice)
 Zámečnická (Rumburk)
 Zámečnická (Slavičín)
 Zámečnická (Trutnov)
 Zámečnická (Ústí nad Labem)
 Zámečnická (Varnsdorf)
 Zámečnická (Znojmo)